Бивале́нт:
 Бивалент (химия) — ион или молекула с валентностью II и потому способная образовывать связи с двумя молекулами или ионами.
 Бивалент (двигатель) — двигатель, способный работать на двух различных видах топлива.
 Бивалент (генетика) — пара гомологичных хромосом.